Verein steht für:
 Verein, Organisationstyp
 Verein (Liechtenstein), Organisationstyp in Liechtenstein

Namensträger:
 Gesellschaft Verein
 Zeche Verein

Siehe auch: